Princezna Marie Valdecko-Pyrmontská (: Georgine Henriette Marie; 23. května 1857 – 30. dubna 1882) byla třetí dcera Jiřího Viktora, knížete waldecko-pyrmontského, a jeho manželky princezny Heleny Nasavské, mladší nevlastní sestry Adolfa, velkovévody lucemburského.

Rodina 
Marie se narodila v Arolsenu, který byl tehdy součástí německého Waldecko-Pyrmontského knížectví. Její mladší bratr Fridrich byl posledním vládnoucím waldecko-pyrmontským knížetem. Dvě z jejích mladších sester, Emma a Helena, se provdaly za své bratrance z třetího kolena, Viléma III. Nizozemského a prince Leopolda, vévodu z Albany (nejmladší syn královny Viktorie).

Manželství 
Dne 15. února 1877 se v Arolsenu Marie provdala za prince Viléma Württemberského (pozdějšího krále Viléma II. Württemberského).

Měli tři děti:

 1. Pavlína (19. 12. 1877 Stuttgart – 7. 5. 1965 Ludwigsburg)
 ⚭ 1898 Vilém Fridrich Wied (27. 6. 1872 Neuwied – 18. 6. 1945 tamtéž), kníže z Wiedu v letech 1907–1919, poté poze kníže titulární
 2. Ulrich (28. 7. 1880 – 28. 12. 1880)
 3. mrtvě narozená dcera (*/† 24. 4. 1882)

Smrt 
Marie zemřela 30. dubna 1882 ve Stuttgartu na komplikace vyplývající z narození jejího třetího dítěte. Vilém se znovu oženil v roce 1886 s Šarlotou ze Schaumburg-Lippe.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Literatura 
 Sönke Lorenz, Dieter Mertens, Volker Press (Hrsg.): Das Haus Württemberg. Ein biographisches Lexikon. Kohlhammer, Stuttgart 1997, , S. 335
 Hansmartin Decker-Hauff: Frauen im Hause Württemberg DRW-Verlag, Leinfelden-Echterdingen 1997, , S. 266

Externí odkazy 
 

Württemberkové
Württemberské princezny
Narození v roce 1857
Úmrtí v roce 1882
Zemřelé v souvislosti s porodem
Ženy
Waldeck-Pyrmont
Narození 23. května
Úmrtí 30. dubna
Úmrtí v Ludwigsburgu
Waldeckové